Pacific puede referirse a:

 The Pacific, serie de televisión ambientada en la Segunda Guerra Mundial;
 Pacific Racing, un equipo británico de Fórmula 1 y Fórmula 3000;
 Locomotora Pacific, un tipo de locomotora de vapor;
 Pacific, estación del metro de Los Ángeles.
 Pacific, ciudad en el estado estadounidense de Misuri.
 Pacific, ciudad en el estado estadounidense de Washington.
 Pacific, pueblo en el estado estadounidense de Wisconsin.
 Pacific City, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Oregón.
 Condado de Pacific, un condado del estado estadounidense de Washington.